Дэнни Врэйнс (; родился 29 октября 1958 года, Солт-Лейк-Сити, штат Юта) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете Юты, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за команды «Филадельфия-76», «АЕК», «Аресиум Милан» и «Варезе». Всего в НБА провёл 7 сезонов. Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1985). В 1981 году был включён во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 510 игр, в которых набрал 2613 очков (в среднем 5,1 за игру), сделал 1998 подборов, 594 передачи, 333 перехвата и 270 блок-шотов.

В 1979 году Врэйнс стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Сан-Хуане.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Варезе»
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Родившиеся в Солт-Лейк-Сити